Mojżesz – imię męskie

Osoby 
 Mojżesz – postać biblijna, przywódca Izraelitów z okresu ich wyjścia z Egiptu
 Mojżesz Etiopczyk – chrześcijański mnich z IV wieku, jeden z ojców pustyni
 Mojżesz Abisyński – mnich syryjski założyciel klaszoru w Syrii w VI wieku
 Mojżesz – hospodar wołoski
 Mojżesz Majmonides – filozof żydowski
 Mojżesz Mohyła – hospodar Mołdawii
 Mojżesz Mendelssohn – filozof żydowski
 Mojżesz Pelc – doktor medycyny, major WP, dyrektor żydowskiego szpitala w Kielcach i pierwszy prezes kieleckiego Judenratu
 Mojżesz Schorr – historyk orientalista, jeden z twórców nowoczesnej historiografii polskich Żydów, senator II RP
 Mojżesz Abram Feldsztein – działacz społeczności żydowskiej w Polsce
 Mojżesz ben Szem Tow – kabalista
 Mojżesz ben Israel Isserles – rabin gminy żydowskiej w Krakowie
 Mojżesz – serbski biskup prawosławny
 Mojżesz – duchowny Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Mojżesz – amerykański biskup Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady
 Mojżesz – rosyjski biskup prawosławny
 Mojżesz – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Mojżesz (1953-) – syryjski duchowny prawosławnego Patriarchatu Antiocheńskiego

Tytuły dzieł 
 Mojżesz – rzeźba Michała Anioła
 Mojżesz – film biblijny z 1995 roku
 Mojżesz – Dziesięć Przykazań − serial biblijny
 Mojżesz – poemat młodopolskiego poety Jerzego Żuławskiego
 Mojżesz – cykl sonetów Jana Kasprowicza